Łużany (województwo podlaskie)
 Łużany (obwód czerniowiecki)